Oetwil kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Oetwil an der Limmat, ort och kommun, Zürich, Bezirk Dietikon, 
 Oetwil am See, ort och kommun, Zürich, Bezirk Meilen,